The Scorch Trials je anglický název více děl:

 Spáleniště: Zkouška (v originále The Scorch Trials) – původní kniha Jamese Dashnera z roku 2010
 Labyrint: Zkoušky ohněm (v originále Maze Runner: The Scorch Trials) – filmová adaptace Dashnerovy knihy z roku 2015